M17 ou M.17 est utilisé dans différents contextes pour décrire des objets différents :

Armement 
 Bushmaster M17 est un fusil militaire bullpup des États-Unis.

Sciences

Astronomie 
 Messier 17 est une nébuleuse en émission située dans la constellation du Sagittaire en astronomie.

Biologie 
 Gélose M17, un milieu de culture en microbiologie ; lorsque le lactose est remplacé par du glucose, le milieu gélose M17 classique prend le nom de « gélose M17 glucose - bouillon M17 saccharose ».

Médecine 
 Gonarthrose (arthrose du genou), d'après la classification internationale des maladies.

Transports

Aéronautique 
 Macchi M.17, un hydravion de course italien ;
 Messerschmitt M17, un petit avion biplace construit par Willy Messerschmitt.

Autoroute 
  Autoroute irlandaise M17 reliant Galway à Tuam.

Routes 
  Route serbe M17 reliant la frontière croate à Srpski Miletić ;
  Route ukrainienne M17 reliant Chersonèse à la frontière russe.

Autres

Radio 
 M17, un protocole radio

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres